Долгопо́лов — російське та українське прізвище. Походить від довгі поли.

Відомі носії 
 Долгополов Андрій Васильович — майстер спорту України з тхеквондо; тренер.
 Долгополов Дмитро Олександрович — український волейболіст.
 Долгополов Ігор — доктор медичних наук, лікар-педіатр, онколог, завідувач відділенням трансплантації кісткового мозку Російського онкологічного наукового центру (РОНЦ), член Товариства французьких дитячих онкологів.
 Долгополов Олександр:
 Долгополов Олександр Олександрович (Олександр Долгополов-молодший, * 1988) — український тенісист.
 Долгополов Олександр Федорович (1899/1900 — 1977) — російський військовий і громадський діяч.
 Долгополов Олександр Якович (Олександр Долгополов-старший, *1964) — український тенісист.
 Долгополов Олександр (1994) — російський комік.